Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Abundance :
 le , un storeship lancé en 1799, vendu en 1823 ;
 le HMS Abundance, unstoreship à hélice commandé en 1855 sous le nom de , renommé HMS Abundance un an plus tard, vendu en 1856.

Abundance